Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Израиля.

Из 111 указанных в таблице видов, 1 находится под критической угрозой, 3 находится под угрозой исчезновения, 11 являются уязвимыми, 7 находятся в близком к уязвимому состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

млекопитающие